Cholguán puede referirse a:

 Cholguán (pueblo), localidad ubicada en Yungay, Chile.
 Cholguán (estación), estación de tren de esta localidad.